Gustaf Petersson kan syfta på bland andra:

* Gustaf Petersson (1863–1936), genealog och journalist
 Gustaf Peterson (1815–1908), konsul och politiker
 Gustaf Peterson (1847–1911), tidningsredaktör och poet
 Gustaf Peterson (1875–1945), militär